Molotov este un nume propriu, care se poate referi la:

 Viaceslav Molotov - un politician sovietic, prim-ministru și ministru de externe.
 Fostul nume sovietic al orașului Perm.
 Molotov - un grup mexican de hiphop.
 Cocktail Molotov - o armă explosivă rudimentă care folosește o sticlă plină cu un lichid inflamabil, având un fitil improvizat dintr-o cârpă îndesată pe gâtul sticlei. 
 Linia Molotov - linie fortificată construită de sovietici în timpul celui de-al doilea război mondial.

Nume proprii